Port lotniczy Pekin
 Paneuropejski korytarz transportowy (niem. Paneuropäische Verkehrskorridore)
 Perfektiga Esperanto-Kurso

Zobacz też 
 Pek (miasto)
 Pek